Die Japan Football League 1999 war die erste Spielzeit der japanischen Japan Football League, eine in diesem Jahr neugegründete Spielklasse auf der dritten Stufe der japanischen Fußball-Ligenpyramide. Sie ist nicht zu verwechseln mit der vorher bestehenden Spielklasse gleichen Namens, die am Ende der Saison 1998 aufgelöst und deren Vereine anschließend auf die J. League Division 2 und diese Spielklasse aufgeteilt wurden.

An der Japan Football League 1999 nahmen neun Vereine teil. Die Saison begann am 18. April und endete am 7. November 1999. Der erst zu Beginn dieses Jahres als inoffizieller Nachfolger der Yokohama Flügels neugegründete Verein Yokohama FC errang die erste Meisterschaft der neuen Liga, der Drittplatzierte Mito HollyHock wurde nach Ende der Saison in die J. League Division 2 2000 aufgenommen.

Modus 
Im Verlauf der Saison spielten die Vereine insgesamt dreimal gegeneinander, davon mindestens einmal auf eigenem Platz. Bei Gleichstand nach 90 Minuten wurde die Spielzeit um zweimal fünfzehn Minuten verlängert, wobei die Golden-Goal-Regel zur Anwendung kam. Stand es danach immer noch unentschieden, wurde das Spiel als solches gewertet.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit gab es drei, für einen Sieg in der Verlängerung zwei Punkte; bei einem Unentschieden gab es für jede Mannschaft einen Zähler. Die Tabelle einer jeden Halbserie wurde also nach den folgenden Kriterien erstellt:
 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Ergebnisse der Spiele untereinander
 Entscheidungsspiel oder Münzwurf
In der ersten Saison war kein Abstieg in die Regionalliga vorgesehen. Für den Aufstieg in die J. League Division 2 2000 kamen nur Vereine in Frage, die sportliche und wirtschaftliche Kriterien erfüllten und einer finalen Überprüfung durch die J. League standhielten.

Teilnehmer 
Insgesamt wurden neun Mannschaften zur Teilnahme an der ersten Saison der Japan Football League ausgewählt. Sieben von ihnen waren hierbei Mannschaften, die zuletzt in der Japan Football League spielten und aus verschiedenen Gründen nicht in die J. League Division 2 aufgenommen wurden. Daneben vervollständigten der Gewinner der Regionalliga-Finalrunde, Yokogawa Denki SC, sowie der als inoffizieller Nachfolger der Yokohama Flügels neugegründete Verein Yokohama FC das Teilnehmerfeld.

Statistik

Tabelle

Kreuztabelle 
Legende: GG = Golden Goal

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saison auf der offiziellen Seite der Japan Football League (japanisch)
 Abschlusstabellen der Saison 1999 im japanischen Fußball, RSSSF (englisch)

Fußballsaison 1999